Crovisier est un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, notamment dans le département des Vosges.

Étymologie 
Le patronyme Crovisier provient du nom de métier ancien corvesier qui signifiait « cordonnier ». L'origine en serait la ville de Cordoue (Cordoba), en Espagne, cité réputée pour son cuir d'excellente qualité. Les gens qui utilisaient ce cuir furent nommés les "cordouaniers", ce qui a donné la profession de cordonnier et, suivant les déformations locales, a donné plusieurs variantes: , , , , , , ,  et , tous également présents dans ce même département. Le patronyme, sous la forme Crovisier, est aussi présent dans le Bas-Rhin.

Personnalités 
 Jacques Crovisier (1948-), un astronome français de l'observatoire de Paris-Meudon.

Astronomie 
 (4052) Crovisier un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. Son nom a été donné en l'honneur de Jacques Crovisier.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien